handicap – termin w grze „go”
 handicap – termin w grze w golfa

Zobacz też 
 Handicapizm
 Hipoteza handicapu